Wasa, een merk knäckebröd, in 1960 in Nederland door Verkade geïntroduceerd.
 Wasa (poolstation), een Zweeds poolstation op Antarctica
 Huis Wasa, een Europees vorstengeslacht

Zie ook
 Vasa